Der Patty Berg Award wurde 1978 von der Ladies Professional Golf Association (LPGA) gestiftet. Der Preis wird Personen verliehen wird, die wie Patty Berg „Diplomatie, Sportlichkeit, Goodwill und die Förderung des Golfsports“ repräsentieren. Im Jahre 1990 erhielt Patty Berg selbst diesen Award zuerkannt.

Bisherige Preisträger

Quelle 
 LPGA.com: Patty-Berg-Award-Preisträger 1979-2009 (engl.)

Auszeichnung (Golf)
Erstverleihung 1979